Hummelholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hummelholmen, Pedersöre, Österbotten, 
 Hummelholmen, Pargas, Åboland, 
 Hummelholmen (vid Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Hummelholmen (vid Kasnäs, Kimitoön), Åboland, 
 Hummelholmen, Raseborg, Nyland, 
 Hummelholmen, Borgå, Nyland, 
 Hummelholmen, Lovisa, Nyland,

Se även
Hummelholm
Hummelstholmarna

Robotskapade Finlandförgreningar